ENU est un sigle qui peut désigner :
 N-ethyl-N-nitrosourea (en français, N-nitroso-N-éthylurée), un agent mutagène utilisé particulièrement pour la mutagenèse des gamètes.

 Enu, une île frontalière d'Indonésie située dans la mer d'Arafura.

 Henri-Jean Enu (1944-), un plasticien, journaliste et compositeur français.